

Geografia 
 General Capdevila – municipio dell'Argentina situato nel dipartimento di Doce de Octubre, in provincia di Chaco

Persone 
 Arturo Capdevila (1889-1967) – scrittore, poeta, drammaturgo e insegnante argentino
 Carles Capdevila i Plandiura (1965-2017) – giornalista, scrittore e produttore televisivo spagnolo
 Genís Capdevila Puig (1860-1932) – pittore spagnolo
 Javier Perez-Capdevila (1963) – scienziato cubano
 Joan Capdevila (1978) – calciatore spagnolo
 Joaquim Capdevila i Capdevila (1967-2017) – filologo, psicologo e linguista spagnolo
 Marta Pascal i Capdevila (1983) – storica e politica spagnola
 Pere Capdevila (1973) – cestista spagnolo
 Ramon Vila Capdevila (1908-1963) – anarchico, partigiano e guerrigliero spagnolo
 Tommaso Capdevila Miró (1914-1936) – religioso spagnolo